Талица — топоним в России:

Реки 
 Талица — река в Московской области, приток Вори.
 Талица — река в Московской области, приток Исконы.
 Талица — река в Московской области, приток Яхромы.
 Талица — река в Вологодской области, приток Вытегры.
 Талица — река в Вологодской области, приток Пурновки.
 Талица — река в Череповецком районе Вологодской области, приток Согожи.
 Талица — река в Ярославской области, приток Которосли.
 Талица — река в Ярославской области, приток Волги.
 Талица — река в Ярославской области, приток Лукинки.
 Талица — река в Ярославской области, приток Митьки.
 Талица — река в Ярославской области, приток Печегды.
 Талица — река в Ярославской области, приток Сольбы.
 Талица — река в Ярославской области, приток Ухры.
 Талица — река в Ивановской области, приток Сеймны.
 Талица — река в Алтайском крае, приток Катуни.
 Талица — река в Свердловской области, приток Вилюя.
 Талица — река в Свердловской области, приток Каквы.
 Талица — река в Свердловской области, приток Туры.
 Талица — река в Кировской области, приток Святицы (нижний).
 Талица — река в Кировской области, приток Святицы (верхний).
 Талица в Государственном водном реестре (49 рек)

Населённые пункты

Белоруссия 

 Талица — деревня в Слуцком районе Минской области.

Россия 

 Талица — село в Усть-Канском районе Республики Алтай.
 Талица — село в Залесовском районе Алтайского края.
 Талица — село в Советском районе Алтайского края.
 Талица — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Талица — деревня в Грязовецком районе Вологодской области, Ростиловское муниципальное образование.
 Талица — деревня в Грязовецком районе Вологодской области, Юровское муниципальное образование.
 Талица — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Талица — село в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Талица — посёлок в Зуевском районе Кировской области.
 Талица — слобода в составе города Киров Кировской области.
 Талица — село в Фалёнском районе Кировской области.
 Талица — деревня в Прилузском районе Коми.
 Талица — посёлок в Вохомском районе Костромской области.
 Талица — деревня в Межевском районе Костромской области.
 Талица — деревня в Пыщугском районе Костромской области.
 Талица — село в Елецком районе Липецкой области.
 Талица — деревня в Краснинском районе Липецкой области.
 Талица — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Талица — деревня в Большесосновском районе Пермского края.
 Талица — посёлок в составе города Добрянка Пермского края.
 Талица — деревня в Красновишерском районе Пермского края.
 Талица — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Талица — деревня в Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области.
 Талица — деревня в Пышминском городском округе Свердловской области.
 Талица — село в городском округе Сухой Лог Свердловской области.
 Талица — город в Талицком городском округе Свердловской области.
 Талица — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Талица — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Талица — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.

Другое 
 Талица — станция Свердловской железной дороги.

См. также 
 Талицы
 Большая Талица
 Талица-Ил